Y&R steht für:
 Young & Rubicam, US-amerikanische Werbeagentur
 The Young and the Restless, US-amerikanische Seifenoper, siehe Schatten der Leidenschaft

Siehe auch:
 YR

Abkürzung